Delray Beach Open 2015, właśc. Delray Beach Open by The Venetian® Las Vegas 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu Delray Beach Open rozgrywany w dniach 16–22 lutego 2015 roku w Delray Beach na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 488 225 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Stanach Zjednoczonych